«Мадам Клод» () — кинофильм режиссёра Жюста Жакена, социальная драма с элементами комедии.

Сюжет 

Основанная на подлинных фактах история , которая поставляла высококлассных проституток важным чиновникам и руководителям государства. Одновременно, чтобы очистить своё криминальное досье, фотограф Дэвид Эванс передавал властям фотографии этих клиентов в компрометирующих позах с девочками мадам Клод.

См. также 
 «Интимные моменты мадам Клод»

Ссылки 

Фильмы-драмы Франции
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1977 года
Социальная драма
Фильмы Жюста Жакена
Фильмы Франции 1977 года